

Miejscowości i ich części w Polsce

Inne miejscowości i ich części 
 Borek – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskiim, w rejonie sokalskim
 Borek – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim
 Borek – wieś w Rosji w sąsiedztwie Katynia
 Borek – wieś i gmina w Czechach
Borek – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
Borek – część wsi Horanie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
Borek – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
Borek – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
Borek – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Krzywe Sioło.

Inne obiekty geograficzne 
 Borek – przełęcz oddzielająca Tatry od Skoruszyńskich Wierchów
 Borek – przełęcz w Gorcach
 Borek – rów, dopływ Rudnej
 Borek – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Borek – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim, we wsi Stradomka w woj. małopolskim, pow. bocheńskim

Osoby 
 Bożena Borek – aktorka teatralna
 Diviš Bořek – wódz i hetman husycki
 Grażyna Borek – polityk
 Grzegorz (Bolec) Borek – muzyk, aktor
 Krzysztof Borek – kompozytor
 Mateusz Borek – komentator sportowy
 Roman Edward Borek – polityk
 Waldemar Borek – dziennikarz
 Młody Borek – muzyk, artysta

Zobacz też 

 borki (związki chemiczne)

Przypisy